Нагеачи има више значења:

 Нагеачи, Накеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нагеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику